Die Liste der Fußballweltmeisterschafts-Schiedsrichter ist eine Übersicht über alle jemals eingesetzten Schiedsrichter, Linienrichter und Schiedsrichterassistenten bei den Fußballweltmeisterschaften der Männer und Frauen.

Weltmeisterschaften der Männer

Statistik nach Turnieren 

Mit der Vergrößerung des Teilnehmerfeldes von 16 auf 24 Mannschaften setzte die FIFA bei der WM 1982 in Spanien 41 Schiedsrichter ein, das ist bisher die größte Anzahl von Referees bei einer WM. Während zwischen 1966 und 1986 kaum gesonderte Linienrichter nominiert wurden, vergrößert sich seit 1994 die Zahl der mittlerweile spezialisierten Schiedsrichter-Assistenten von Turnier zu Turnier stetig.

Schiedsrichter 
Bis zur WM 2018 haben 22 Schiedsrichter an drei Weltmeisterschaften teilgenommen, von denen 2 Referees aber nicht bei jedem Turnier Spiele leiteten. Die meisten Spielleitungen bekam bisher der Usbeke Ravshan Ermatov, der an 3 Turnieren bisher 11 Partien leitete. Der Argentinier Nestor Pitana leitete 9 Spiele, wobei er 2018 sowohl das Eröffnungsspiel, als auch das Finale pfiff. Drei Schiedsrichter leiteten 8 Spiele. Die meisten Spielteilnahmen können der Engländer Arthur Ellis und der Spanier Juan Gardeazábal für sich beanspruchen, die an jeweils 13 Spielen als Schieds- oder Linienrichter teilnahmen. Die meisten Einsätze als Linienrichter hatten mit 8 Nominierungen der Nordire Alan Snoddy, der Rumäne Nicolae Rainea, der Mexikaner Alfonso González Archundía und der Ungar Károly Palotai.

Linienrichter/Schiedsrichterassistenten 

Die zunehmende Professionalisierung des Schiedsrichterwesens zeigt sich auch dadurch, dass bei der WM 2018 drei Schiedsrichterassistenten an ihrem dritten Turnier teilnahmen und damit nun 5 Assistenten drei Turnierteilnahmen aufweisen können. Alle Rekordteilnehmer waren erst nach Einführung der spezialisierten Schiedsrichterassistenten aktiv. Der Kanadier Hector Vergara bleibt mit 14 Spielteilnahmen weiterhin alleiniger Rekordhalter, wobei ihm der Argentinier Hernán Maidana mit nunmehr 13 Teilnahmen sehr nahekommt.

Schiedsrichter nach Ländern 

Bisher wurden aus 81 ehemaligen und aktuellen Mitgliedsverbänden der FIFA Schiedsrichter für die Leitung von Weltmeisterschaftsspielen nominiert. Die meisten Schiedsrichter kamen bisher aus Italien mit 21, gefolgt von England, Spanien und Deutschland mit jeweils 16 Referees. Nimmt man die Schiedsrichter des DFV noch hinzu, waren bisher 19 deutsche Schiedsrichter bei Weltmeisterschaften im Einsatz.

Weltmeisterschaften der Frauen

Statistik nach Turnieren

Schiedsrichterinnen 

Bis zur WM 2019 hat allein Kari Seitz aus den USA an vier Weltmeisterschaften teilgenommen. Damit ist sie auch geschlechterübergreifend die Schiedsrichterin mit den meisten Turnierteilnahmen. Bei den Einsätzen wird sie nur von der Schweizerin Nicole Petignat übertroffen, die zehn WM-Spiele leitete, während Seitz und die Kanadierin Denoncourt sowie die Australierin Ogston auf neun Spielleitungen kommen.

Linienrichter/Schiedsrichterassistentinnen 

Da die Weltmeisterschaften im Frauenfußball erst 1991 erstmals ausgetragen wurden, assistierten bereits von Beginn an fast ausschließlich spezialisierte Linienrichterinnen und später Schiedsrichterassistentinnen an den Linien. Mit 16 Spielteilteilnahmen ist derzeit die Japanerin Hisae Yoshizawa alleinige Rekordhalterin. Gemeinsam mit der Südkoreanerin Kim Kyoung-min hält sie auch den Rekord bei den Turnierteilnahmen, beide Assistentinnen waren bei vier Turnieren im Einsatz. Fünf Assistentinnen, darunter auch die Deutsche Katrin Rafalski nahmen bisher an drei Weltmeisterschaften teil.

Schiedsrichterinnen nach Ländern 

Bisher wurden aus 53 ehemaligen und aktuellen Mitgliedsverbänden der FIFA Schiedsrichterinnen für die Leitung von Weltmeisterschaftsspielen nominiert. Die meisten Schiedsrichterinnen kamen bisher aus den USA mit 6, gefolgt von China mit 5 Referees. Mit 20 geleiteten Partien waren die Schiedsrichterinnen des kanadischen Verbandes am häufigsten im Einsatz.

WMSchiedsrichter